Лагуно́ва — жіноче прізвище російського походження.

 Лагунова Марія Іванівна (1921-1995) — танкістка Червоної армії під час Німецько-радянської війни, Почесний громадянин міста Бровари.
 Лагунова Тамара Олексіївна (* 1944) — українська оперна співачка (сопрано), народна артистка України.

Див. також 
 Лагунов